– japońska skoczkini narciarska. Mistrzyni świata juniorów w rywalizacji drużynowej kobiet z 2014.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutowała w marcu 2011 w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zaō, gdzie zajęła 29. miejsce. Najwyższą pozycją jaką zajęła w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest 6. miejsce, które osiągnęła w konkursie letniej odmiany tego cyklu we wrześniu 2015 w Oslo.

We wrześniu 2013 dwukrotnie stawała na podium konkursów FIS Cup, zajmując w Râșnovie najpierw 3., a następnie 1. pozycję, a dzięki zdobytym wówczas 160 punktom zakończyła sezon 2013/2014 na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W Pucharze Świata zadebiutowała w 11 stycznia 2014 w Sapporo, odpadając w kwalifikacjach. Tydzień później w Zaō po raz pierwszy wystąpiła w konkursie głównym, zajmując 42. miejsce. Do startów w tym cyklu powróciła w styczniu 2016, gdy w Sapporo zajęła 38. miejsce, a w Zaō odpadła w kwalifikacjach.

Dwukrotnie brała udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2014 indywidualnie zajęła 25. miejsce, a w konkursie drużyn kobiecych, wraz z zespołem japońskim w składzie Yūki Itō, Haruka Iwasa, Sara Takanashi i Yurina Yamada, zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów. Z kolei w 2016 wzięła udział tylko w konkursie indywidualnym, który ukończyła na 21. pozycji.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Iwasy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1996